Архипова, Ирина:
 Архипова, Ирина Васильевна (род. 1990) — российская спортсменка (вольная борьба).
 Архипова, Ирина Константиновна (1925—2010) — советская и российская оперная певица.
  (род. 1998) — российская баскетболистка, обладатель Кубка России по баскетболу 3×3 в составе клуба «Самара» (2022).